Districte de Garhwal, divisió administrativa de l'Índia Britànica i després les Províncies Unides d'Agra i Oudh, a la divisió de Kumaun
 Regne de Garhwal
 Tehri-Garhwal, estat tributari protegit de l'Índia, avui a Uttarakhand i abans a les Províncies del Nord-oest
 Divisió de Garhwal, entitat administrativa d'Uttarakhand a l'Índia